Le mot ronron peut faire référence :
 au ronronnement, une vocalisation émise par certains félins
 à Ronron, une marque d'alimentation pour chats

Homonymie